Iliartalik bezeichnet:
 Iliartalik (Bucht), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Iliartalik (Insel, bei Alluitsup Paa), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Iliartalik (Insel, Illukasik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Iliartalik (Insel, Sullat), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Iliartalik (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Iliartalik (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Iliartalik (Inselgruppe), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland